Metgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Metgölen, sjö i Karlskrona kommun, 
Metgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Metgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn